Tournoi de Hambourg 1999 peut faire référence à:
 Tournoi de tennis de Hambourg (WTA 1999), tournoi de tennis féminin
 Masters de Hambourg 1999